|-
| 84501 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84502 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84503 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84504 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84505 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84506 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84507 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84508 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84509 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84510 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84511 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84512 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84513 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84514 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84515 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84516 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84517 - || || 11 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84518 - || || 13 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84519 - || || 13 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84520 - || || 11 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84521 - || || 15 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84522 - || || 9 d'octubre, 2002 || Palomar || Palomar
|-
| 84523 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84524 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84525 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84526 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84527 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84528 - || || 28 d'octubre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84529 - || || 28 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84530 - || || 29 d'octubre, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 84531 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84532 - || || 30 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84533 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84534 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84535 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84536 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84537 - || || 28 d'octubre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84538 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84539 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84540 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84541 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84542 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84543 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84544 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84545 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84546 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84547 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84548 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84549 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84550 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84551 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84552 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84553 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84554 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84555 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84556 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84557 - || 2002 VC || 1 de novembre, 2002 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| 84558 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84559 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84560 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84561 - || || 4 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84562 - || || 4 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84563 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84564 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84565 - || || 1 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84566 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84567 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84568 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84569 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84570 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84571 - || || 4 de novembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84572 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84573 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84574 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84575 - || || 4 de novembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84576 - || || 4 de novembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84577 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84578 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84579 - || || 4 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84580 - || || 4 de novembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84581 - || || 4 de novembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84582 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84583 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84584 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84585 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84586 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84587 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84588 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84589 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84590 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84591 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84592 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84593 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84594 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84595 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84596 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84597 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84598 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84599 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84600 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
4